Piccole donne (Little Women: or Meg, Jo, Beth and Amy) – romanzo di Louisa May Alcott pubblicato in due volumi nel 1868 e 1869 rispettivamente
 Little Women – film del 1917 diretto da Alexander Butler 
 Little Women – film del 1918 diretto da Harley Knoles
 Piccole donne (Little Women) – film del 1933 diretto da George Cukor
 Piccole donne (Little Women) – film del 1949 diretto da Mervyn LeRoy
 Piccole donne (Little Women) – film del 1994 diretto da Gillian Armstrong
 Little Women – miniserie televisiva del 1977
 Piccole donne (Little Women) – miniserie televisiva del 2017
 Piccole donne (Little Women) – film del 2019

Pagine correlate 
Piccole donne (disambigua)